Mills Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mills Glacier (glaciär i Antarktis),

USA 

 Mills Glacier (glaciär i USA), Colorado, Boulder County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar